«Missionary: Impossible» () — пятнадцатый эпизод одиннадцатого сезона мультсериала «Симпсоны». Впервые вышел в эфир .

Сюжет 
Гомер делает анонимное пожертвование одному сериалу размером в десять тысяч долларов, но продюсеры его разоблачают и приезжают к Вечнозелёному Бульвару за деньгами. Он сознаётся, что у него нет денег, и тогда продюсеры сериала решают его избить за ложь. Симпсон убегает от разъярённой толпы в церковь, где просит помощи у Преподобного Лавджоя. Тот посылает Гомера на один из островов Тихого Океана в качестве миссионера. Естественно, Гомер ничего не знает о миссионерстве и приносит аборигенам свои порядки — казино, алкоголь и прочее. Это развращает население острова, и Симпсон решает искупить свою вину, построив настоящую церковь. Но с помощью колокола он будит вулкан. Гомер чуть не погибает, но тут серия внезапно заканчивается. Чтобы узнать продолжение истории, продюсеры того же сериала, в который хотел вложиться Гомер, говорят, что надо заплатить. На сей раз деньги в сериал вкладывает Барт, повторив ошибку своего отца.

Ссылки 
 «Missionary: Impossible» at The Simpsons.com
 
 
 «Missionary: Impossible» на сайте Simpsons Wiki